Kazimierz Bein
 Kabe (raper)
 Erina Kabe